Turinpapyrusen är en hieratisk papyrus troligen från Ramses II:s regeringstid. Den förvaras i Egyptiska museet i Turin vilken gett den sitt namn.
Den innehåller skatteuppgifter men på baksidan är en lista på gudar, halvgudar, mytiska kungar följda av mänskliga kungar.

Papyrusen upptäcktes 1820 nära Luxor men blev svårt skadad vid transporten till Italien. Ungefär halva ytan saknas idag. Papyrusen är cirka 170 cm lång och 41 cm hög, uppdelad i över 160 fragment. 

Början och slutet på listan är numera förlorade, och den fortsätter inte efter 17:e dynastin. Papyrusen beskriver namnen och regeringslängderna på kungarna. Listan inkluderar även namnen på kortlivade och lokala härskare, även de inkräktande hyksoserna.

Opublicerade fragment upphittades i Turin Museets lager i början av 2009. En ny utgåva av papyrusen förväntas.

Papyrusens innehåll
Papyrusen är uppdelad i elva spalter, distribuerade enligt följande. Namnen och positionerna på flera kungar är fortfarande omtvistade eftersom papyrusen är så svårt skadad. Namnen läses från vänster till höger.

Spalt 1 — Gudar från Gamla Egypten
Spalt 2 — Rad 1-10 Andar och mytiska kungar
Spalt 2 — Rad 11-25 (dynasti 1-2)
Spalt 3 — Rad 1-25 (dynasti 2-5)
Spalt 4 — Rad 1-26 (dynasti 6+8/9/10)
Spalt 5 — Rad 12-25 (dynasti 11-12)
Spalt 6 — Rad 1-2 (dynasti 12-13)
Spalt 7 — Rad 1-23 (dynasti 13)
Spalt 8 — Rad 1-27 (dynasti 13-14)
Spalt 9 — Rad 1-30 (dynasti 14)
Spalt 10 — Rad 1-30 (dynasti 14-15)
Spalt 11 — Rad 1-17 (dynasti 16-17)

Här följer namnen som de är skrivna på papyrusen:

 Translitterationen använder tecknet ' 3 ' som A (stort a), och ' ˁ ' som a (litet a).
 Manuel de Codage texten skriven med hieroglyfredigeringsprogrammet JSesh.

Källor
 Alan Gardiner, editor. Royal Canon of Turin. Griffith Institute, 1959. (Reprint 1988. )
 K.S.B Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period.  Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997. .
 George Adam Smith, "Chaldean Account of Genesis" (Whittingham & Wilkins, London, 1872) (Reprint 2005. Adamant Media Corporation, ) p290  Contains a different translation of the Turin Papyrus in a chart about "dynasty of gods".

Referenser & noter

Externa länkar
 Beskrivning och översättning av papyrusen.
 Specialty Interests.

Historiska dokument
Forntidens Egypten
Papyrus